Am 18. April 1955 wurde mit dem Messepokal ein Wettbewerb für Fußballmannschaften ins Leben gerufen, der ursprünglich der „klassischen“ europäischen Messestädte vorbehalten war. Die besten Spieler aus verschiedenen Vereinen einer Stadt wurden zur Städteauswahl formiert. Doch schon im zweiten Wettbewerb 1958/60 übernahmen verschiedene Klubmannschaften die Vertretung ihrer Städte.

Insgesamt 12 Auswahlmannschaften beteiligten sich an den ersten 6 Turnieren im Messestädte-Pokal 1955–1958 bis 1963/64.

Teilnehmer im Messepokal 

Liste (Fußball)
!
!